Hopman (rang), een rang in de scouting of in het leger.
 Hopman Breedborst, een stripfiguur uit de Donald Duck

een familie, of een persoon :

Philip Hopman, een Nederlands illustrator

een sportevenement:

 Hopman Cup, een tennistoernooi